Ordine del Leone – onorificenza senegalese
 Ordine del Leone Bianco (Řád Bílého lva) – onorificenza ceca
 Ordine del Leone d'Oro (Orden vom Golden Löwen) – onorificenza tedesca
 Ordine del Leone d'Oro di Nassau (Huisorde van de Gouden Leeuw van Nassau) – ordine cavalleresco
 Ordine del Leone dei Paesi Bassi (Orde van de Nederlandse Leeuw) – onorificenza olandese
 Ordine del Leone di Finlandia (Suomen Leijonan ritarikunta) – onorificenza finlandese
 Ordine del Leone di Norvegia – onorificenza norvegese
 Ordine del Leone di Zähringen (Orden vom Zähringer Löwen) – onorificenza tedesca
 Ordine del Leone e del Sole – onorificenza persiana
 Ordine del Leone – onorificenza malawiana

 Ordine Reale del Leone – onorificenza belga